Cardoncha puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
El nombre común de la planta Silybum marianum.
El nombre común de la planta Sonchus asper.